Кундызды:
 Кундызды (станция) — железнодорожная станция Алматинского отделения Казахстанских железных дорог.
 Кундызды (аул) — аул в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.